La Third Division 1968-1969 è stato il 42º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1969-1970.
      Retrocesso in Fourth Division 1969-1970.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Watford campione della Third Division 1968-1969 per miglior quoziente reti rispetto all'ex aequo Swindon Town.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1968-1969
 Second Division 1968-1969
 Fourth Division 1968-1969
 FA Cup 1968-1969
 Football League Cup 1968-1969
 Charity Shield 1969

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1968-1969